Petrés – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenciana
 Domingo de Petrés – religioso e architetto spagnolo
 Tamás Petres – ex calciatore ungherese